Die Abkürzung HHD steht für:

 HandHeldDevice, die vom Anwender benutzte Hardware zum Erzeugen der Transaktionsnummer beim chipTAN-Verfahren
 Heimhämodialyse
 Hybrid Hard Drive, siehe Solid-State-Drive#Hybridfestplatte

Abkürzung